Jan van Beers kan syfta på:

 Jan van Beers (poet) (1821-1888), flamländsk poet
 Jan van Beers (konstnär) (1852-1927), belgisk konstnär